Ел Кадиљо има више значења:

 Ел Кадиљо (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кадиљо, Лоте Нуеве (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику